Педагогический институт Иркутского государственного университета (ПИ ИГУ) — институт педагогического направления, в составе Иркутского государственного университета, расположен в городе Иркутске.

Названия 
За свою историю Педагогический институт Иркутского государственного университета неоднократно менял своё название.
 1909 — Иркутский учительский институт
 1918 — Восточно-Сибирский институт народного образования
 1921 — Педагогический факультет Иркутского государственного университета
 1931 — Иркутский государственный педагогический институт
 1997 — Иркутский государственный педагогический университет
 2009 — Восточно-Сибирская государственная академия образования
 2014 — Педагогический институт Иркутского государственного университета

История 
27 ноября 2008 года Иркутский государственный педагогический университет получил сертификат о присвоении его имени малой планете Солнечной системы N 2585. Астероид Ирпедина (Иркутский педагогический институт) был открыт выпускниками вуза — Николаем и Людмилой Черных — 21 июля 1979 года, имя утверждено в 1984 году Международным астрономическим союзом.

В 2013 году Министерство образования и науки РФ издало приказ о реорганизации вуза путём присоединения к Иркутскому государственному университету Восточно-Сибирской государственной академии образования в качестве структурного подразделения.

Руководители 
 1909—1913 — Жданов, Пётр Николаевич (директор)
 1913—1916 — Тереховский, Павел Михайлович (директор)
 1917—1920 — Ремезов, Александр Михайлович (директор)
 1920—1923 — Рубинштейн, Моисей Матвеевич (ректор, декан)
 1923—1931 — Одинцов, М.В. (декан)
 1931—1932 — Обичкин, Г.Д. (?)
 1932—1933 — Хан Менше, А.А. (?)
 1933—1937 — Воскресенский, Н.Н. (?)
 1937             — Александров, Аршак Семёнович (?)
 1937—1939 — Зотов, А.Ф. (?)
 1939—1961 — Прозоровский, Николай Григорьевич (ректор)
 1961—1978 — Буравихин, Виктор Анатольевич (ректор)
 1978—1985 — Русов, Глеб Иванович (ректор)
 1985—?       — Серебряников, А.М. (ректор)
       ?—1990 — Кичатинов, Леонид Петрович (ректор)
 1990—1994 — Кутищев, Николай Егорович (ректор)
 1994             — Волокитин Степан Степанович (и. о. ректора)
 1994—1995 — Афонин, Валерий Петрович (ректор)
 1995—2011 — Гаврилюк, Александр Викторович (ректор)
 2011—2012 — Федотова, Елена Леонидовна (и. о. ректора)
 2012—2014 — Перязев, Николай Алексеевич (ректор, директор)
 2014—         — Семиров, Александр Владимирович (директор)

Структура

Институты 
 Институт психологии
 Институт дополнительного образования

Факультеты 
 Факультет специального и инклюзивного образования
 Факультет дошкольной педагогики и психологии
 Факультет технологии и предпринимательства
 Факультет математики, физики, информатики
 Факультет компьютерных наук
 Естественно-географический факультет
 Отделение гуманитарно-эстетического образования
 Музыкальный факультет

Известные выпускники 

 Дулов, Александр Иванович (1918—2005) — доктор исторических наук, профессор; участник обороны Москвы, командовал стрелковым взводом, младший лейтенант.
 Дулов, Всеволод Иванович — доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Мисюркеев, Иван Васильевич — математик, профессор.
 Рождественский, Игнатий Дмитриевич — поэт.
 Черных, Людмила Ивановна – астроном.
 Шестакова, Юлия Алексеевна — писательница.

Примечания 

Высшие учебные заведения Иркутска
Педагогические высшие учебные заведения России
Иркутский государственный университет